Rote Wurst steht für:

 Ahle Wurscht, eine nordhessische Rohwurstspezialität
 Bockwurst, alternative Bezeichnung, insbesondere in Süddeutschland
 Spanische Rote Bratwurst oder Süddeutsche (Rote) Bratwurst, eine Bratwurst, die Paprika enthält, siehe Bratwurst#Allgemeine Bezeichnungen

Rotwurst steht für:
 Blutwurst